Plusieurs membres de la famille Arnauld, célèbre au , se prénomment Antoine :
 Antoine Arnauld (1560-1619), avocat ;
 Antoine Arnauld (1612-1694), dit le « Grand Arnauld », fils du précédent, philosophe et théologien français, l’un des chefs de file du jansénisme ;
 Antoine Arnauld (1616-1698), dit « l'abbé Arnauld », neveu du précédent, militaire puis abbé, auteur de Mémoires.